Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2004 i Aten.

Källor 
 

2004
Olympiska sommarspelen 2004